Боровёнковское сельское поселение — муниципальное образование в Окуловском муниципальном районе Новгородской области.

Крупнейший населённый пункт и административный центр — посёлок Боровёнка. Численность постоянного населения на 1 января 2011 года — 3046 человек (в 2006 году — 3113 чел.)

География 
Территория сельского поселения расположена в центре Новгородской области, на северо-западе Окуловского района. Боровёнковское сельское поселение является самым крупным по территории поселением в Окуловском муниципальном районе, его площадь — .

Граничит:
 на севере с Маловишерским муниципальным районом;
 на северо-востоке с Любытинским муниципальным районом;
 на востоке с Котовским сельским поселением;
 на юго-востоке с Кулотинским городским поселением;
 на юге с Окуловским городским поселением;
 на юго-западе c Берёзовикским сельским поселением;
 на западе c Крестецким муниципальным районом.

История 
Боровёнковское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года . В состав сельского поселения вошли 76 населённых пунктов. Постановлением Администрации Новгородской области от 23 января 2006 года  были утверждены границы (черта) этих населённых пунктов, приведено описание их границ и занимаемая ими площадь. В результате муниципальной реформы было образовано не только новое муниципальное образование, но и были объединены администрации Боровёнковского, Каёвского, Висленеостровского и Торбинского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
 Церковь Святой Троицы в Язвищах — региональный памятник архитектуры в ныне не существующем погосте Язвищи.

Археология 
Между деревнями Заручевье и Бор находится крупнейший в бассейне реки Волмы комплекс памятников второй половины I — начала II тысячелетия нашей эры, в состав которого входят: поселение Заручевье-IV, селище, сопочный могильник, одиночные сопки, курганная группа, относящаяся к культуре длинных курганов, и древнерусский могильник XI — XII веков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Боровёнковского сельского поселения

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Окуловского района